Brennkammer steht für:
 Brennkammer, den Raum in einer Gasturbine oder einem Strahltriebwerk, in dem die Verbrennung stattfindet. 

Zum Raum einer Verbrennung innerhalb
 eines Verbrennungsmotors siehe Brennraum
 einer Feuerung (Heizung) siehe Feuerraum
 einer Dampflokomotive siehe  Verbrennungskammer
 eines Dampferzeugers siehe dort
 eines Krematoriums siehe dort
 von Tabak bei einer Tabakpfeife siehe dort